Roata ima više značenja:
 Roata, Cuneo
 Roata, Venezia